James Hill (1703-1776) – chirurgo scozzese
James Hill (1826-1901) – mercante australiano
James J. Hill (1838-1916) – imprenditore statunitense naturalizzato canadese
James B. Hill (1856-1945) – inventore statunitense
James Hill (1899-1966) – politico britannico del Partito Laburista
James Hill (1910-?) – calciatore britannico
James Hill (1911-2006) – ufficiale dell'esercito britannico
James Hill (1916-2001) – produttore cinematografico statunitense
James Hill (1919-1994) – regista, sceneggiatore e produttore televisivo britannico
James E. Hill (1921-1999) – aviatore e generale statunitense
James A. Hill (1923-2010) – aviatore e generale statunitense
James Hill (1926-1999) – politico britannico del Partito Conservatore
James N. Hill (1934-1997) – archeologo statunitense
James T. Hill (1946) – generale statunitense
James Hill (1980) – educatore e suonatore di ukulele canadese
James Hill (2002) – calciatore britannico